En Indonésie, Buton  est :
Une île dans la province de Sulawesi du Sud-Est,
La langue parlée dans cette île,
Un kabupaten (division administrative à peu près équivalente à un département) de cette province.